''Эта статья — о мексиканском футболисте. О мексикано-американском актёре см. .
Хосе Хоакин Мартинес Валадес (; 22 февраля 1987, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пачука».

Клубная карьера 
Мартинес — воспитанник клуба «Сакатепек». В 2007 году он начал выступать «Социо Агила», который является фарм-клубом столичной «Америки». В 2008 году Хоакин был включён в заявку основной команды на сезон. 24 августа в матче против «Чьяпас» он дебютировал в мексиканской Примере. 16 октября 2011 года в поединке против «Монтеррея» Мартинес забил свой первый гол за «Америку». Хоакин не являлся твёрдым игроком основы, поэтому в начале 2012 года в поисках игровой практики перешёл в «Некаксу», которая выступала в Лиге Ассенсо. 8 января в матче против «Венадос» он дебютировал за новую команду. 14 января в поединке против «Леона» Мартинес забил свой первый гол за «Некаксу».

Летом 2015 года Мартинес подписал контракт с «Пачукой». 26 июля в матче против «Тихуаны» он дебютировал за новую команду. В своём дебютном сезоне Хоакин помог команде выиграть чемпионат.

В начале 2017 года для получения игровой практики Мартинес на правах аренды перешёл в «Минерос де Сакатекас». 7 января в матче против «Хуарес» он дебютировал за новый клуб. После окончания аренды Хоакин вернулся в «Пачуку». 26 августа в поединке против «Тихуаны» Мартинес забил свой первый гол за клуб.

Достижения 

Командные

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Статистика на TransferMarkt

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Сакатепек»